Christof Birchler (ur. 31 stycznia 1974) – szwajcarski skoczek narciarski.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 79. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1991/1992: -
sezon 1992/1993: -
sezon 1993/1994: 79
sezon 1994/1995: -
sezon 1995/1996: -
sezon 1996/1997: -

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974